De zesde etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op donderdag 10 juli 2014 en ging van Arras naar Reims over een afstand van 194 kilometer.

Parcours 
Het was een vlakke rit met twee heuvels van de vierde categorie. De etappe had een tussensprint op 119 km bij Pinon.

Verloop 
Een groep van vier man was een groot deel van de etappe vooruit, bestaande uit Tom Leezer, Luis Angel Maté, Jérôme Pineau en Arnaud Gérard. Op de eerste col van de dag kwam Maté als eerste boven. De tussensprint in Pinon werd gewonnen door Leezer. Rond 20 kilometer voor het einde werd er vanwege de wind door enkele ploegen tempo gemaakt in het peloton, waardoor dit in waaiers uiteenviel en de kopgroep werd teruggepakt. Maté en Pineau boden het langst weerstand. Vooral Omega Pharma-Quick-Step was actief, in de hoop Mark Renshaw in een positie te krijgen om de etappe te kunnen winnen.

Marcel Kittel werd kort voor de finish gelost uit de eerste groep. Michał Kwiatkowski ontsnapte met nog een kilometer te gaan, maar haalde het niet. André Greipel won de sprint van Alexander Kristoff en Renshaw.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 6e etappe op www.letour.fr

06
Sportevenement in Grand Est
Sport in Reims